Astronomija:
 Messier 84, divovska lećasta galaksija u zviježđu Djevica, u središtu Virgo skupa

Promet:
 M-84 (autoput u Michiganu, SAD)

Oružje:
 M-84, tenk
 M-84A4, hrvatski tenk
 M84 NORA, top-haubica
 Zastava M84, strojnica, proizvodi Zastava Oružje, Kragujevac, Srbija
 Škorpion vz. 61, jugoslavenska verzija se zove M84 Škorpion

nl:M84